Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2014 der Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese hat vom 20. bis 23. Mai 2014 stattgefunden.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel Qualifikation
2014